Willburger ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Willburger (* 1973), deutsche Provinzialrömische und Klassische Archäologin
 Johann Anton Franz Karl Willburger von Willburg (1728–1789), österreichischer Arzt
 Peter Willburger (1942–1998), österreichischer Maler und Radierer